Regeringen Helle Thorning-Schmidt kan avse följande danska regeringar:

Regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011–2014)
Regeringen Helle Thorning-Schmidt II (2014–2015)